Charles Hobson ist der Name folgender Personen:
 Charles Hobson, Baron Hobson (1903–1966), britischer Politiker
 Charles Hobson (Fernsehproduzent) (1936–2020), US-amerikanischer Fernsehproduzent